Булл-пап (, буквально 'щенок бульдога', современное значение из американского стрелкового жаргона 1930-х гг.), в советской терминологии короткая компоновка с рукояткой впереди магазина — схема компоновки механизмов винтовок и автоматов, при котором спусковой крючок вынесен вперёд и расположен перед магазином и ударным механизмом. Благодаря такой компоновке существенно сокращается общая длина оружия без изменения длины ствола и, соответственно, без потерь в кучности и точности стрельбы, а также в эффективной дальности стрельбы.

Первые опыты по применению этой схемы относятся к предвоенному и военному периоду, в особенности в Чехословакии — PzB M.SS.41, но широкую известность и распространение она получила с введением австрийской винтовки AUG в 1977 году.

Преимущества булл-папа 

 Компактность: булл-пап меньше и короче оружия традиционной компоновки при той же длине ствола. Это позволяет легче маневрировать, особенно в ограниченном пространстве.
 В некоторых случаях более короткая длина приклада снижает вес оружия.
Предельно-максимальная длина ствола при фиксированной длине оружия что позволяет иметь более высокую скорость пули на выходе, это положительно сказывается на дальности, точности и убойной силе снайперских винтовок.

Недостатки булл-папа 

 Проблемы со стреляющими с левого плеча. В этом случае стреляные гильзы летят стрелку прямо в лицо. Есть несколько способов решения этой проблемы:
 Выбрасывать стреляные гильзы вниз. При этом магазин надлежит устанавливать сверху или сбоку (FN P90).
 Заменой некоторых деталей автомат можно адаптировать на любое плечо (Steyr AUG, TAR-21).
 Фронтальная экстракция гильз (, FN F2000 и А-91). Гильзы выводятся по специальному каналу вдоль всего оружия к дульному срезу и там выпадают наружу.
 Непривычно для многих стрелков расположенный центр тяжести оружия — в схеме булл-пап он находится между плечом и пистолетной рукояткой, в обычном оружии — между руками. На A-91 эта проблема была решена установкой подствольного гранатомёта, интегрированного с цевьём.
 Меньшая чувствительность спускового крючка, который соединяется со спусковым механизмом длинной тягой.
 Меньшая длина прицельной линии механических прицелов. Проблема решается установкой диоптрических и коллиматорных прицелов.
 Специфическое расположение магазина значительно затрудняет перезарядку, особенно при стрельбе из положения лёжа.
 Неудобно использовать магазины большой ёмкости, особенно барабанные (в том числе двухбарабанные).

Примеры оружия, выполненного по схеме булл-пап

См. также 
 Автомат Коровина

Примечания

Ссылки 
 Краткая история «Булл-папов»

Принципы работы огнестрельного оружия